Piotr Bodył-Szymala (ur. 1973) – radca prawny i nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

Życiorys 
Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Jest absolwentem Szkoły Integracji Europejskiej zorganizowanej we współpracy z Leopold-Franzens-Universität Innsbruck w Austrii oraz stypendystą University of Aarhus w Danii i T.M.C. Asser Instituut – Institute for Private and Public International Law, International Commercial Arbitration and European Law w Hadze w Holandii. Doktorat z politologii badający asocjacje polityczne ryzyk prawnych generowanych przez banki.

Opublikował ponad 50 artykułów naukowych i popularnonaukowych poświęconych prawu gospodarczemu, prawu instytucji finansowych (banków), a także prawu cywilnemu, w tym regulacjom konsumenckim. Twórca teorii o prawie do przedsiębiorstwa jako typie prawa hybrydowego na innych prawach cząstkowych i stanach faktycznych.

Współpracownik działu prawnego dziennika „Rzeczpospolita”, Dziennika Gazeta Prawna oraz miesięczników Prawo Bankowe i Monitor Prawa Bankowego.

W latach 1997–2004 Członek Rady Nadzorczej w Gliwickim Banku Handlowym SA (w dacie wyboru najmłodszy członek rady nadzorczej banku w Polsce).

W latach 2006–2007 Przewodniczący Rady Nadzorczej Stomil-Poznań S.A.

Związany zawodowo z grupą Santander Bank Polska, jako członek rad nadzorczych spółek zależnych (Domu Maklerskiego BZ WBK S.A., Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych BZ WBK AIB S.A., Santander Finanse sp. z o.o.) oraz dyrektor w centrali banku.

Niezależny ekspert – Of counsel w Kancelarii Adwokackiej Dr Marcin Wojcieszak i Wspólnicy sp.k. w Poznaniu.

Publikacje 
 Klient w banku, czyli prawo bankowe z perspektywy odbiorcy usług bankowych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2005.
 Ryzyko prawne w działalności banków. Zagadnienia wybrane, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2006.

Przypisy 

Absolwenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ludzie związani z bankowością w Polsce
Polscy radcy prawni
Urodzeni w 1973
Wykładowcy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu